Adrian Gołyński (zm. 1540) – kasztelan ciechanowski, wyszogrodzki i czerski, starosta warszawski
 Adrian Andrzej Gołyński (zm. 1638) – kasztelan wyszogrodzki, starosta zakroczymski